Прато ():

 Топоним
 Прато — город в Италии.
 Прато — провинция в Италии с центром в городе Прато.

Итальянская фамилия
 Прато, Станислао (; 1842—1918) — итальянский этнограф.
 Прато, Феликс де (; ум. 1539) — итальянский гебраист.

Другое
 «Прато» — итальянский футбольный клуб из города Прато.

Примечания